Ходсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ходсон, Джеффри (1886—1983) — оккультист, теософ, мистик, философ-эзотерик.
 Ходсон, Кристина — британская сценаристка.
 Ходсон, Ли (род. 1991) — североирландский футболист, защитник.
 Ходсон, Ханна (род. 1991) — американская актриса.

См. также